Grönbach ist ein Gewässername:

 Grönbach (Rotbach), rechter Zufluss vom Schafmatt des Rotbachs (zur Waldemme) beim Chessliloch im Gemeindegebiet von Flühli, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern
 Grönbach (Salm), mit Abschnittsnamen Maarbach, Mühlenbach und Badenbach, linker Zufluss der Salm (zur Mosel) vor Esch, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Grönbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz nahe Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Grönbach (Thunersee), nordöstlicher Zufluss vom Sichle des Thunersees (zur Aare) bei Sigriswil, Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern

Siehe auch:
 Grömbach
 Gronbach
 Grönenbach